|}
Die Bahnstrecke Horní Cerekev–Tábor ist eine Eisenbahnverbindung in Tschechien, die ursprünglich vom österreichischen Staat als Teil der Böhmisch-Mährischen Transversalbahn erbaut und betrieben wurde. Sie zweigt in Horní Cerekev von der Bahnstrecke Veselí nad Lužnicí–Jihlava ab und führt in Südböhmen nach Tábor.

Geschichte 

Die Strecke wurde am 16. Dezember 1888 eröffnet.

Am 10. Dezember 2017 wurde die Haltestelle Tábor-Měšice neu eröffnet. Sie liegt an der Straße V Průhoně und damit näher zum Zentrum als die frühere Haltestelle Měšice u Tábora. Die neue Zugangsstelle erhielt einen 60 Meter langen Bahnsteig mit einer Systemhöhe von 550 Millimetern über Schienenoberkante.

Weblinks 

 Die Bahnstrecke 224 auf zelpage.cz (tschechisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien